Мартинович — українське, польське, білоруське прізвище.

 Артем Мартинович — генеральний осавул, ніжинський полковник Війська Запорізького
 Мартинович Віктор Валерійович (*1977) — білоруський письменник-фантаст, журналіст і мистецтвознавець.
 Лукаш Мартинович — кошовий отаман Запорізького війська.
 Мартинович Порфирій Денисович — український живописець, графік, фольклорист і етнограф;
 Мартинович Тимофій Лазарович — український фізик, фахівець у галузі механіки деформівного твердого тіла
 Мартинович Глафіра Сергіївна — білоруська гімнастка
 Мартинович Олександр Володимирович — білоруський футболіст
 Егідіо Мартинович — югославський футболіст, дворазовий чемпіон Югославії.
 Іґнацій Мартинович (1907—1993) — польський хімік
 Демко Мартинович — перший сотник Глинської сотні Миргородського полку Війська Запорізького

Українські прізвища
Білоруські прізвища
Польські прізвища